Leopoldina steht für:

 Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, älteste deutsche Gelehrtengesellschaft
 Leopoldina (Mitteilungen), Organ der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina
 Leopoldina von Brasilien (1847–1871), Prinzessin
 Name der Universität Breslau bis 1811, erhalten in Aula Leopoldina 
 Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt 
 (893) Leopoldina, einen Asteroiden
 KÖHV Leopoldina Innsbruck, katholische Studentenverbindung im Österreichischen Cartellverband
 Capella Leopoldina, österreichisches Oratorienorchester
 Toskanisches Strafgesetzbuch von 1786
 Leopoldina (Zugstrecke), Zugstrecke, verbindet die brasilianischen Städte Rio de Janeiro und Leopoldina (Minas Gerais) 
 Estrada de Ferro Leopoldina, historische Eisenbahngesellschaft in Brasilien

Leopoldina ist Ortsname in Brasilien von:
 Colônia Leopoldina, Alagoas
 Leopoldina (Minas Gerais), Minas Gerais
 Santa Leopoldina, Espírito Santo
 Subprefeitura Leopoldina, Rio de Janeiro
 Zona Leopoldina, Rio de Janeiro
 Vila Leopoldina, São Paulo

Siehe auch:
 Bistum Leopoldina, römisch-katholische Diözese in Leopoldina, Minas Gerais, Brasilien
 Leopoldine
 Leopoldinia